W Polsce
 Lubcza – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Lubcza – część wsi Dąbrówka Szczepanowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Lubcza – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ryglice
 Lubcza – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Lubcza – gromada w powiecie pińczowskim
 Lubcza – gromada w powiecie sępolińskim
 Lubcza – gromada w powiecie tarnowskim
 Lubcza (rzeka) – lewy dopływ Łobżonki

 Inne
 Lubcza – osiedle typu miejskiego w obwodzie grodzieńskim
 Lubcza – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.